Карасёво — посёлок в Топчихинском районе Алтайского края. Входит в состав Хабазинского сельсовета.

География 
Расположено на левом берегу реки Алей. Абсолютная высота — 154 метра над уровнем моря.

История 
Основано в 1846 году. В 1926 году в деревне Карасева (Самодурнино) имелось 200 хозяйств и проживало 1096 человек (522 мужчины и 574 женщины). В национальном составе населения того периода преобладали русские. Действовали школа I ступени и лавка общества потребителей. В административном отношении являлось центром Карасевского сельсовета Чистюньского района Барнаульского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 94 %.

Примечания 

Населённые пункты Топчихинского района